Bodoky Tamás (1941) geofizikus, a műszaki tudomány kandidátusa
 Bodoky Tamás (1971) újságíró